Панцирные казаки (, , ) — род средней кавалерии в войске Речи Посполитой, названные так по доспеху — панцирной кольчуге.

Полным аналогом панцирных казаков были литовские пятигорцы и панцирные бояре, которые затем сами стали частью польско-литовского войска.

История 
Основное предназначение — поддержка тяжёлой кавалерии (польских гусар), преследование противника и охрана границ. Особенно эффективны были в столкновениях с кавалерией крымского ханства, сохраняя высокую маневренность в бою, но лучше защищённые. К концу XVII века панцирные казаки стали самым многочисленным видом регулярной кавалерии в Речи Посполитой, в 1665 году были переименованы из панцирных казаков в панцирные.

В русском войске также существовала тяжёловооружённая казачья кавалерия, например каширские городовые казаки.

Участие в войнах 
Панцирные казаки участвовали практически во всех войнах Речи Посполитой, в битвах под Клушиным, Москвой, Желтыми Водами, Веной.

Вооружение и экипировка 

Доспех состоял из панцирной кольчуги и прилбицы, позднее в качестве альтернативы прилбице появилась мисюрка, а также шишак и щит. Литовские пятигорцы имели также копьё.

В середине XVI века обычным вооружением панцирного казака были сабля, лук и рогатина. К концу XVI века лук стал всё чаще заменяться на карабин и пару пистолетов, а рогатина исчезла из описываемого очевидцами вооружения, а её место заняла пика.

Реформа гусарии, произведённая Стефаном Баторием в конце XVI века, также затронула и казаков: в 1580 году гетман Я. Замойский представил казацкие хоругви, полностью вооружённые вместо луков карабинами и пистолетами. Таким образом, стандартное вооружение стало состоять из сабли, пики, карабина и пистолетов.

См. также 
 Реестровые казаки
 Панцирные бояре

Источники 
 Пенской В. В. Великая огнестрельная революция. — : Эксмо, 2010. — 448 с. — ISBN 978-5-699-40936-5
 «Армия Польши 1569—1696» / Новый солдат — 158

Кавалерия
История казачества
Речь Посполитая
Военная история Польши